Pilot ACE (, чит. «Па́йлот э́йс» — бэкроним «лётчик-ас» (игра слов); от аббр. Pilot Automatic Computing Engine, ) — один из первых построенных в Великобритании компьютеров. Разрабатывался с 1945 по 1950 гг. и был построен отделом радиотехники совместно с отделом математики Национальной физической лаборатории для «». Исходно использовался по своему прямому назначению, главным образом, для автоматизации военных расчётов: фотограмметрических расчётов топогеодезических параметров при создании и корректировке топографических и специальных карт, артиллерийских расчётов и уточнения координат потенциальных целей, расчёта вибрационных характеристик крыльев и оперения в проектируемых военных летательных аппаратах и транспортно-логистических расчётов. Затем спектр применения расширился за счёт включения в набор операций расчётов количественных данных научного, промышленного и административного характера.

История 

Британская авиационная фоторазведывательная служба и сама практика использования фотоснимков местности для изготовления военных топографических карт находились ещё на стадии становления и требовало привлечения большого количества математиков и приложения значительных затрат труда и времени для расчёта вводных данных. Военным требовались программно-аппаратные средства для автоматизации этих и многих других расчётов, что и стало одной из главных причин для инициирования ими послевоенной национальной программы создания высокопроизводительных электронно-вычислительных средств.

Pilot ACE представлял собой опытный («пилотный», — отсюда и название) вариант компьютера ACE, спроектированного Аланом Тьюрингом. После того, как Тьюринг покинул Национальную физическую лабораторию (частично из-за разочарования по поводу отсутствия прогресса в постройке ACE) проект возглавил Джеймс Уилкинсон, а Гарри Хаски помогал в проектировании. Контракт на производство деталей для компьютера был размещён на инженерно-техническом подразделении . Машина была построена последней из трёх участвующих в послевоенном проекте разработки высокопроизводительных электронно-вычислительных средств (конкуренцию НФЛ составляли Манчестерский университет с проектом Manchester Mk I и Кембриджский университет с проектом EDSAC), не в последнюю очередь из-за трудностей организационного характера, постоянной смены инженерно-технических кадров («текучки») и проволочек с поставкой необходимых деталей, так как Королевская почтовая служба, инженеры которой в годы Второй мировой войны работали над созданием первого британского военного компьютера Colossus, в первые послевоенные годы была занята восстановлением разрушенных в годы войны проводных телефонно-телеграфных коммуникаций. На последней стадии проектных работ, к разработке Pilot ACE подключились группа инженеров компании English Electric под руководством Рональда Клайдена, которые используют полученные наработки в дальнейшем, при создании линейки компьютеров DEUCE Королевский авиационный институт, выступавший одним из основных заказчиков расчётов (аэродинамических параметров проектируемых летательных аппаратов), выразил заинтересованность в приобретении аналогичной вычислительной машины для автоматизации работы персонала. На совещании исполнительного комитета НФЛ председателем совета директоров компании English Electric бароном  было принято соответствующее решение о начале производства серийной модели на базе Pilot ACE для удовлетворения потребностей государственных структур в вышеуказанных средствах автоматизации труда.

Ввод в эксплуатацию 

Pilot ACE выполнил свою первую программу 10 мая 1950 года и был представлен прессе в декабре того же года.

Изначально задумывавшийся как прототип, он позволил чётко понять что компьютер обладает потенциально очень полезными возможностями, в особенности учитывая малое количество вычислительных устройств в то время. После нескольких модернизаций с целью сделать его пригодным к эксплуатации в оперативном режиме, он был запущен в работу в конце 1951 года и усиленно эксплуатировался в течение нескольких последующих лет для обработки заказов, получаемых математическим отделом, — только за 1954 г. компьютер принёс лаборатории доход в сумме £24 тыс. (для сравнения: зарплата Тьюринга за год составляла £800) и постоянную занятость для 80 лаборантов. Всего за время эксплуатации Pilot ACE выручка лаборатории от выполняемых заказов составила около £100 тыс. Pilot ACE прекратил работу в мае 1955 года (после замены на DEUCE) и был передан в лондонский Музей науки, где и находится по сей день.

Операционно-технические характеристики 
Pilot ACE содержал почти 800 вакуумных ламп и использовал в качестве основной памяти ртутные линии задержки. Первоначальный объём памяти был 128 слов по 32 бита каждое, но позже её расширили до 352 слов. В 1954 году был добавлен магнитный барабан объёмом в 4096 слов. Компьютер работал на проектной тактовой частоте 1 МГц и был самым быстродействующим британским компьютером того времени. Время выполнения инструкций сильно зависело от места их расположения в памяти, причиной чему была память на основе линий задержки. Операция сложения занимала от 64 до 1024 микросекунд.

Дальнейшее применение наработок 
Компьютер получил развитие в условно коммерческом варианте под названием DEUCE Mk I, сконструированном и продававшимся компанией English Electric. Себестоимость серийной модели составила £5 тыс. Аналогичную архитектуру имел компьютер PB-250 компании Packard Bell, что объясняется тем фактом, что его разработчик, Гарри Хаски, участвовал в работе над Pilot ACE в 1947 году.. Кроме того, Хаски разработал другой компьютер на основе Pilot ACE — , производившийся серийно Bendix Corporation один из первых персональных компьютеров.

Примечания

Литература 
 Simon H. Lavington, Early British Computers: The Story of Vintage Computers and The People Who Built Them (Manchester University Press, 1980)
 David M. Yates, Turing’s Legacy: A History of Computing at the National Physical Laboratory, 1945—1995 (Science Museum, London, 1997, ISBN 0-901805-94-7)
 James H. Wilkinson, Turing’s Work at the National Physical Laboratory and the Construction of Pilot ACE, DEUCE and ACE (in Nicholas Metropolis, J. Howlett, Gian-Carlo Rota, (editors), A History of Computing in the Twentieth Century, Academic Press, New York, 1980)
 Martin Campbell-Kelly, Programming the Pilot ACE (in IEEE Annals of the History of Computing, Vol. 3 (No. 2), 1981, pp. 133—162)
 B. Jack Copeland (editor), Alan Turing’s Automatic Computing Engine. Oxford University Press, 2005 (ISBN 0-19-856593-3)

Ссылки 

 Pilot ACE в лондонском Музее наук
 Фотографии различных узлов компьютера

История компьютерной техники
Ламповые компьютеры
Военная продукция English Electric